È stata la prima edizione del torneo.

In finale Shūko Aoyama e Ena Shibahara hanno sconfitto Anna Kalinskaja e Viktória Kužmová con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (ritirate)
  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (semifinale)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (campionesse)
  Duan Yingying /  Zheng Saisai (semifinale)

 Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (primo turno)
 Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (secondo turno)
 Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (secondo turno)
 Ashleigh Barty /  Jennifer Brady (quarti di finale)

Wildcard 

  Lizette Cabrera /  Maddison Inglis (primo turno)
  Jaimee Fourlis /  Charlotte Kempenaers-Pocz (primo turno)

 Olivia Gadecki /  Belinda Woolcock (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Yarra Valley Classic 2021